I чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в 1936 году в Ленинграде по круговой системе, в турнире участвовали 20 шашисток. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Ход соревнований 
С первых дней повела турнир Нина Миролюбская, по пятам ей следовали Мария Бабкина и Екатерина Сущинская. После 8-го тура лидерство захватила Сущинская и удержала его до конца турнира, в котором не проиграла ни одной партии. Миролюбская в последнем туре неожиданно проиграла Бушариной и уступила 2-е место Бабкиной. Чемпионка Украины Юлия Эйнгорн заняла четвёртое место.

Итоговое положение

Литература 
 Газета "64. Шахматно-шашечная газета" № 20, № 23 1936.

Чемпионаты СССР по русским шашкам